Houssay ist der Name folgender Orte:
 Houssay (Loir-et-Cher), Gemeinde im Département Loir-et-Cher, Frankreich
 Houssay (Mayenne), Gemeinde im Departement Mayenne, Frankreich
 (2550) Houssay, Asteroid
 Houssay (Mondkrater)

Houssay ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo Alberto Houssay (1887–1971), argentinischer Physiologe
 Frédéric Houssay (1860–1920), französischer Zoologe
 Jules-Ernest Houssay (1844–1912), französischer gallikanischer Bischof und Geistheiler

Siehe auch:
 Houssaye